Liloan, municipalité de la province de Cebu aux Philippines.
 Liloan, municipalité de la province de Leyte du Sud aux Philippines.